Emilie Hammarskjöld (1821-1854), compositrice, chanteuse, pianiste, professeur de musique et organiste américaine d'origine suédoise ;
Hjalmar Hammarskjöld (1862-1953), juriste et homme politique suédois, premier ministre de 1914 à 1917 ;
Dag Hammarskjöld (1905-1961), fils de Hjalmar,  est un diplomate suédois, secrétaire général des Nations unies de 1953 à 1961.